Willem II van Gulik (graaf)
Willem II van Gulik (hertog)